Marcel de Jong (voetballer)
 Marcel de Jong (lego master)